

Odonymie 
Plusieurs villes possèdent une rue, une avenue, une place ou un square des Héros :

Autriche 
  (place des Héros) à Vienne
 Heldenberg (« la montagne des Héros »), commune de Basse-Autriche

Belgique 

 Avenue des Héros 
 Place des Héros (Bruxelles)
 Square des Héros à Uccle
 Rue des Héros à Liège

France 
 Place des Héros à Arras
 Rue des Héros à La Wantzenau
 Rue des Héros à Marseille

Hongrie 
 Hősök tere (place des Héros) à Budapest

Maroc 
 Avenue des Héros à Rabat

Théâtre 
Place des Héros (Heldenplatz), pièce de théâtre de Thomas Bernhard (1988)

Heros